kryształ czasoprzestrzenny – teoretyczna struktura powtarzalna w czasie i przestrzeni
 Kryształy Czasu – polski system gier fabularnych